Славчев — болгарская фамилия. Известные носители:

 Славчев, Антон (род. 1995) — болгарский футболист.
 Славчев, Георгий (род. 1969) — болгарский футболист.
 Славчев, Иво (род. 1968) — болгарский футболист.
 Славчев, Светлин (род. 1989) — болгарский футболист.
 Славчев, Светослав (1926—2016) — болгарский писатель-фантаст и детективист.
 Славчев, Симеон (род. 1993) — болгарский футболист.

 Славчева-Стефанова, Евладия (род. 1962) — болгарская баскетболистка.
 Славчева, Радослава (род. 1984) —  болгарская футболистка.